Charles Lewis peut désigner :

 Charles Lewis (1786-1836), relieur ;
 Charles Lewis (1853-1923), joueur de rugby ;
 , journaliste ;
 Charles D. Lewis (1955-), chanteur antillais.